Rafaela – imię żeńskie
 Rafaela – miasto w Argentynie
 Rafaela – serial produkcji wenezuelskiej z roku 1977
 Rafaela - meksykańska telenowela z 2011 roku.
 Rafaela – ukraińska mniszka prawosławna
 Rafaela – rosyjska mniszka prawosławna